Kleinsasser ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Kleinsasser (* 1977), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Oskar Kleinsasser (1929–2001), österreichischer Arzt und Hochschullehrer (in Deutschland)

Siehe auch:
 Kleinsassen